Církevní mateřská škola v Pacově je katolická mateřská škola rodinného typu s křesťanským a ekologickým zaměřením. Založena byla v roce 1992 a v současné době má kapacitu 22 dětí. Při škole funguje i Středisko volného času.

Externí odkazy 
 CMŠP na stránkách Českého církevního školství

Pacov
Školy v Pacově
Pacov
Náboženství v Pacově
Školy založené roku 1992